Plusieurs bibliothèques portent le nom de bibliothèque Carnegie de par le monde :
 la Ballard Carnegie Library, à Seattle aux États-Unis ;
 la bibliothèque Carnegie de Reims, en France ;
 la bibliothèque Carnegie de Curepipe, à Maurice ;
 la bibliothèque Carnegie de Université de Belgrade, en Serbie.

Voir aussi 
 Carnegie